Hornet, frelon en anglais, peut faire référence à :

Véhicules 
 Honda Hornet, une motocyclette ;
 Hudson Hornet, une automobile américaine produite entre 1951 et 1954 ;
 AMC Hornet, une automobile américaine produite de 1970 à 1977 ;
 De Havilland DH.103 Hornet, un avion militaire britannique utilisé de 1946 à 1956 ;
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, un avion militaire ;
 , plusieurs navires américains, parmi lesquels :
 , un porte-avions de la classe Yorktown ;
 , un porte-avions de la classe Essex.

Informatique 
 Hornet, un simulateur de vol de jeu vidéo ;
 , une application de rencontres pour iOS et Android ;
 HORNET (High-speed Onion Routing at the NETwork layer), une technologie permettant d'anonymiser le trafic circulant sur les réseaux informatiques ;
 Hornet, un boss du jeu vidéo Hollow Knight.

Arts et spectacles 
 Hornet La Frappe, un rappeur français ;
 Hornet, un film de science-fiction américain de James et Jon Kondelik, sorti en 2018.

Hornets peut faire référence à :
 , franchises de sport de la ville de Charlotte aux États-Unis ;
 Hornets de Pittsburgh, une ancienne franchise de hockey sur glace ;
 Hornets de Herlev, un club de hockey sur glace au Danemark.